Elefanten  kan syfta på:

Stora Kraveln Elefanten (1558) – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1558, även Stora Kraveln
Elefanten (1573) – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1573
Elefanten (1598) – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1598
Elefanten (1713) – en skottpråm i svenska flottan sjösatt 1713
Elefanten I – en styckepråm i svenska flottan sjösatt 1707
Elefanten II – en skottpråm i svenska flottan sjösatt 1717